Il singolare del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mariano Puerta che ha battuto in finale Ramón Delgado 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Tamer El Sawy (secondo turno)
 Guillermo Cañas (semifinali)
 Ramón Delgado (finale)
 Luis Morejon (secondo turno)

 Erick Gomes (primo turno)
 Federico Dondo (secondo turno)
 Giorgio Galimberti (secondo turno)
 Gabriel Trifu (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 1997